Der Kanton Le Haut Dadou ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Castres im Département Tarn in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Réalmont.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 25 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
 2016: Fusion Bellegarde und Marsal → Bellegarde-Marsal
 2019: Fusion Roumégoux, Ronel, Terre-Clapier, Le Travet, Saint-Antonin-de-Lacalm und Saint-Lieux-Lafenasse → Terre-de-Bancalié

Lehautdadou